Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2008/09 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2008/09 wurde in jener Saison zum 19. Mal ausgetragen. Die Saison umfasste ursprünglich dreizehn Stationen in Europa und Nordamerika, wobei jedoch zwei Austragungsorte vor Saisonbeginn gestrichen wurden. So begann die Saison nicht wie zunächst geplant am 6. Dezember 2008, sondern am 13. Dezember 2008 in Park City und endete am 15. März 2009 in Rovaniemi. Gesamtsieger wurde der Deutsche Matthias Menz.

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2008/09
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2008

Weblinks 
 
 Reglement 2008/09 auf weltcup-b.org, abgerufen am 8. Juni 2019 (PDF; 38 kB).
 FIS Continental Cup Weltrangliste auf fis-ski.com, abgerufen am 8. Juni 2019 (PDF; 57 kB).

Einzelnachweise 

2008/09
Nordische Kombination